Калининский сельский совет (, ) — согласно законодательству Украины — административно-территориальная единица в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым, расположенная в северной части района в степной зоне полуострова, у границы с Джанкойским районом. Население по переписи 2001 года — 2452 человека.

К 2014 году состоял из 4 сёл:
 Калинино
 Вишняковка
 Коммунары
 Победино

История 
Калининский сельский совет был образован в 1954 году и на 15 июня 1960 года в составе совета числились следующие населённые пункты:

 Анновка
 Вишняковка
 Калинино

 Первое Мая
 Победино
 Чижовка

К 1 января 1968 года ликвидированы Победино и Чижовка, Анновку переименовали в Коммунары и совет обрёл современный состав. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 
 
 

Сельские советы Красногвардейского района (Крым)